Ургюп () — город и район в центральной части Турции, на территории провинции Невшехир.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части ила, на расстоянии приблизительно 14 километров к востоку от города Невшехир, административного центра провинции. Абсолютная высота — 1043 метра над уровнем моря.
Площадь района составляет 563 км².

Население 
По данным Института статистики Турции, численность населения Ургюпа в 2012 году составляла 19 116 человек, из которых мужчины составляли 49,4 %, женщины — соответственно 50,6 %.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. В городе и его окрестностях выращивают картофель, фрукты, зерновые культуры, сахарную свёклу, фасоль, нут и др. Широко развито виноградарство. Животноводство развито слабо, в силу недостатка пастбищных площадей.
Ближайший аэропорт расположен в городе Невшехир.

Известные жители 
В первой половине XVIII веке в городе проживал православный святой Иоанн Русский.

Города-побратимы 
  Лариса

Примечания 

Города Турции
Районы Невшехира